Die Premjer-Liga 2014 war die 23. Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 15. März 2014 und endete am 16. November 2014. Titelverteidiger war der FK Aqtöbe.

Modus 
Die Saison wurde mit zwölf Mannschaften durchgeführt. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die besten sechs Teams den Meister aus und die letzten sechs spielten in der Abstiegsrunde. Dabei wurden die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde übernommen. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Vereine

Vorrunde

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet. Die Punkte (aufgerundet) wurden jedoch nur zur Hälfte mitgenommen.

Abstiegsrunde 
Die erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet. Die Punkte (aufgerundet) wurden jedoch nur zur Hälfte mitgenommen.

Relegation 
Der Elftplatzierte FK Taras bestritt nach Abschluss der Saison ein Relegationsspiel gegen Kyran Schymkent, den Zweitplatzierten der 1. Liga. Das Spiel fand am 16. November in Astana statt. 
!Tore
||0:1 Schumachanow (21.), 1:1 Jarowenko (59.)
|}

Torschützenliste

Siehe auch 
 Premjer-Liga (Kasachstan)
 Kasachischer Pokal 2014
 Kasachischer Pokal

Weblinks 
 Kasachstan 2014 bei wildstat.com
 Saison 2014 auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014